Molekulska formula -{C13H18O}- se može odnositi na:

 Bourgeonal
 Damascenon